Цермуре () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Цермуре () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сермешаг.